Muziek
 The Prodigy, een Britse dance-act
 Prodigy (rapper), een rapper uit rapgroep Mobb Deep

Stripboeken
 Prodigy (Marvel), drie superhelden van Marvel Comics

Overig
 Prodigy (computerspel), een computerspel van het genre actiespel